Henryk Kowalski (1911–1982) – polski skrzypek,
 Henryk Kowalski (1914–1944) – polski lekarz, sportowiec,
 Henryk Kowalski (1933–2021) – polski kolarz szosowy.